Tarantini pode se referir a:

Tarantini (futebolista argentino)
Tarantini (futebolista português)
Michele Massimo Tarantini, cineasta italiano

Ver também

Desambiguações de antropônimos